Carqueja puede referirse a:
 el nombre común del género de plantas Baccharis, de Sudamérica, en particular a las especies
 Baccharis articulata Pers.
 Baccharis genistelloides Pers., también llamada carqueja del Perú
 Baccharis trimera Less. DC.
 el nombre común de la planta Genista tridentata, de la península ibérica.
 el nombre común de la planta Ulex europaeus, de Europa.